Il singolare del torneo di tennis Czech Indoor Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Ančić che ha battuto in finale Jérôme Golmard 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (primo turno)
 Marc Rosset (semifinali)
 Željko Krajan (primo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)

 Julian Knowle (primo turno)
 Jérôme Golmard (finale)
 Mario Ančić (Campione)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2002